Иодид свинца (II) — неорганическое соединение, соль свинца и иодоводородной кислоты, с формулой PbI. При нормальных условиях представляет собой диамагнитные жёлтые кристаллы гексагональной сингонии. Вещество растворяется в горячей воде, мало растворимо в холодной.

Физические свойства 
Иодид свинца(II) образует жёлтые кристаллы, малорастворимые в воде. Плавится при 412 °C, кипит при 872 °C. Плотность 6,16 г/см3.

Химические свойства 
 Растворяется в концентрированной иодоводородной кислоте, концентрированных растворах щелочей и иодидов щелочных металлов:

 2 NaI + PbI2 -> Na2[PbI4]

 На свету и при нагревании разлагается:

  PbI2 -> Pb + I2

 Окисляется кислородом до оксида свинца(II) при нагревании:

 2 PbI2 + O2 -> 2PbO + 2 I2

Получение 
Получается осаждением из растворов солей Pb(II) иодидами:

 Pb(NO3)2 + 2 NaI -> PbI2 v + 2 NaNO3

Применение 
Применяется как пигмент для красок (жёлтая кассельская). Используется также для воздействия на погоду.

Физиологическое действие 
Дииодид свинца ядовит, как и все соединения свинца. Может привести к тяжелым отравлениям этим токсичным металлом.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

С
Соли свинца
Галогениды металлов